Nina Claassen ist der Name folgender Personen:

* Nina Claassen (Regisseurin) (* 1970), deutsche Regisseurin und Schauspieltrainerin
 Nina Claassen (Fußballspielerin) (* 1993), deutsche Fußballspielerin